Брикстон Карнес (, 5 февраля 1960, Сиоссет, Нью-Йорк — 16 мая 2012, Лос-Анджелес, Калифорния) — американский актёр.

Биография 
Брикстон Карнес на протяжении своей карьеры снимался как в кино, так и на телевидении. Его наиболее известными работами являются роли Кайла Стюарта в сериале «Рыцари правосудия» и Макса в фильме «На шаг вперёд» (2002). Также снимался в эпизодах таких сериалов, как «Военно-юридическая служба», «Женская бригада» и «Без следа».

В начале 2012 года Карнс переболел воспалением лёгких. Спустя всего пару недель после болезни он отправился в трёхнедельное путешествие в горы Южной Америки, где ему стало хуже. В начале мая Карнс вернулся в Лос-Анджелес, и умер 16 мая 2012 года от осложнений пневмонии.

Фильмография

Примечания